Loramycetaceae är en familj av svampar. Loramycetaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Loramycetaceae